Яри́ч (від ) — українське прізвище, діалектна назва їжака.

Відомі носії:
 Ярич Василь Кіндратович (? — 1921) — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року
 Ярич Василь Якимович (1951) — український скульптор
 Ярич Іван Якимович (1943) — український письменник-гуморист, журналіст

Примітки 

українські прізвища